Sarah & Duck ist eine britische Zeichentrickserie für Vorschulkinder, die seit 2012 produziert wird.

Handlung 
Die siebenjährige Sarah hat große Augen, einen grünen Hut und eine  Ente. Gemeinsam entdecken sie die unterschiedlichsten Dinge der Welt und erleben viele Abenteuer.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2012 von Karrot Entertainment im Vereinigten Königreich produziert. Dabei sind bisher 3 Staffeln mit 120 Folgen entstanden. Erstmals wurde die Serie am 18. Februar 2013 auf CBeebies ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 21. Juli 2014 auf KiKA statt. Zudem wurde die Serie auf DVD und Video Home System (VHS) veröffentlicht.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 offizielle Website
 
 
 Sarah & Duck auf Zeichentrickserien.de
 Sarah & Duck auf KIKA.de

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)
Fernsehserie der 2010er Jahre